Фули — вьетнамские топонимы:
 Фули () — город в северо-восточной части Вьетнама, административный центр провинции Ханам. 
 Фули () — община в уезде Винькыу, провинция Донгнай.